Poniżej znajduje się lista wyścigów motocyklowych mistrzostw świata w latach 1949-2016.

Do końca sezonu 2017 odbyło się 904 rund MMŚ (807 Grand Prix i 97 Tourist Trophy).

Wyścigi według sezonów

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP

Motocyklowe mistrzostwa świata
Strony przeglądowe – sport